Низамов — фамилия.

Известные носители 
 Низамов, Ильсур Загретдинович (1935—2018) — советский лётчик, заслуженный военный лётчик СССР.
 Низамов, Рашит Курбангалиевич (род. 1957) — советский и российский учёный и педагог, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета.
 Низамов, Салях Низамович (1905—1975) — советский партийный и государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1952—1959).
 Низамов, Хавас Нуртдинович (1935—2005) — российский учёный в области механики, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ.
 Низамов, Шамси (1937—2015) — советский и таджикский театральный и оперный режиссёр, театральный деятель и педагог.

Низамова, Карина Лапгхаевна (род. 1992) — российская баскетболистка, мастер спорта России.
 Низамова, Лилия Ферхатовна (род. 1991) — чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России.